Исламжан Касымжанович Насыров () (8 апреля 1998, Лужки, Новоорский район, Оренбургская область) — российский футболист, левый защитник.

Биография 

Воспитанник новотроицкого футбола, занимался с 14 лет у тренера Юрия Иосифовича Беймлера. Во взрослом футболе дебютировал в 17-летнем возрасте в составе новотроицкой «Носты». В составе команды провёл четыре сезона в первенстве ПФЛ, сыграв 69 матчей и забив 2 гола.

Летом 2019 года перешёл в «Урал» (Екатеринбург). Дебютный матч в премьер-лиге сыграл 19 августа 2019 года против «Крыльев Советов», проведя на поле все 90 минут. Также выступал за второй состав «Урала» в ПФЛ.

В составе студенческой сборной России принимал участие в футбольном турнире Универсиады-2019 в Неаполе, сыграл 4 матча и стал полуфиналистом.

Является этническим казахом. Происходит из рода жагалбайлы (Ормантай).

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Урал-2»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Арсенал» Тула